Le nom de Mayr est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andrea Mayr (1979-), athlète autrichienne.
 Beda Mayr (1742-1794), prieur allemand.
 Ernst Mayr (1904-2005), ornithologue, biologiste et généticien allemand.
 Gerald Mayr (?-), paléontologue allemand.
 Gustav L. Mayr (1830-1908), entomologiste autrichien.
 Hans Mayr (1921-2009), homme politique allemand.
 Hildegard Goss-Mayr (1930-), militante non-violent évangélique autrichienne.
 Ingemar Mayr (1975-), sauteur à ski hollandais.
 Jan Nepomuk Maýr (1818-1888), ténor d'opéra, directeur d'opéra, chef d'orchestre, compositeur et professeur de musique tchèque. 
 Johann Ulrich Mayr (1630-1704), peintre et graveur allemand.
 Josef Mayr-Nusser (1910-1945), résistant au nazisme, martyr et bienheureux catholique.
 Richard Mayr (1877-1935), baryton-basse autrichien.
 Simon Mayr (1763-1845), compositeur italien.
 Simon Marius (1573-1624), en allemand Simon Mayr, astronome allemand.